Терян - фамилия:

 Терян, Аленуш (1920—2011) — иранская учёная, астроном и физик.
 Терян, Артём Саркисович (1930—1970) — советский и армянский борец.

См. также 
 Терон